La Serie A 1923/24 fue la 27.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Desempate por el primer puesto 
 FC Zürich 1-1 Young Fellows Zürich
Repetición:
 FC Zürich 1-0 Young Fellows Zürich

Central

Oeste

Desempate por el último puesto
 FC Fribourg 4-1 Montreux Sports

Final

FC Zürich ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1924
Fútbol en 1923
Fútbol en 1924
Suiza en 1923
Suiza en 1924